Юрий Владимирович Тварковский (25 декабря 1921 — 7 декабря 1943) — командир батальона 205-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта, гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 25 декабря 1921 года в семье железнодорожных служащих на станции Облучье ныне Еврейской автономной области. Русский. 

В 1938 году окончил среднюю школу, поступил на учёбу в техническое училище на отделение паровозных машинистов.

В 1939 году семья переехала в Омск.

Кандидат в члены ВКП(б) с 1940 года. 

В 1939 году призван в ряды Красной Армии. Осенью 1940 года он был направлен в Омское пехотное училище им. М. В. Фрунзе. 

В боях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. Воевал на Западном, Центральном и 1-м Украинском фронтах. Был трижды ранен.

Старший лейтенант Ю.В. Тварковский отличился в боях 23-26 сентября 1943 года в районе станции Верхлиевка Чернобыльского района Киевской области. Его батальон углубился на 10 километров в оборону противника и устроил засаду, уничтожив гитлеровцев численностью до батальона. Затем форсировал Днепр южнее села Комарин Брагинского района Гомельской области и захватил плацдарм.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра, гвардии старшему лейтенанту Юрию Владимировичу Тварковскому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда».

Погиб 7 декабря 1943 года в бою у села Аннополь Житомирской области, где похоронен. Памятный знак Героям Советского Союза, погибшим на Житомирщине, установлен на Смолянском воинском кладбище в городе Житомире.

Награды 
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, а также медалями.

Память 
 улица Юрия Тварковского в Советском районе города Омска (решение Омского городского совета № 207 от 5 мая 1965 года)
 в Биробиджане в Сквере Победы рядом с Вечным огнем на одном из 23 пилонов увековечено имя Героя. Кроме этого, его имя присвоено одной из новых улиц, проложенных в развивающемся микрорайоне города.
 в Облучье (родном городе Ю. В. Тварковского) в его честь названа средняя общеобразовательная школа №3, где он и учился.

Примечания

Литература 
 
 Золотые Звёзды Полесья. 3-е изд., Киев, 1985.

Ссылки 

Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Черняховском районе (Житомирская область)